

Hydronymes 
Eau blanche peut faire référence à :
Eau Blanche, rivière belge
Eau Blanche, une rivière qui prend sa source dans les landes girondines à Léognan pour se jeter dans la Garonne.
Eau blanche, nom parfois donné en médecine à l'éther diéthylique.
Eau blanche, eau résiduaire de papeterie contenant des fibres et d'autres matières en suspension.
Eaux blanches de laiterie, constituées des eaux de lavage des laiteries et des salles de traite, contenant les différents détergents utilisés ainsi que des résidus de lait.

Voir aussi
 Amazone (fleuve)
 Eau Rouge